Индия может означать:
 Индия — государство в Южной Азии;
 Индия — исторически, более широкая территория, включавшая территорию современных Индии, Пакистана, Бангладеш, а также прилегающие острова и регионы соседних стран.
 Индия — проект сверхвысокого небоскрёба в Мумбаи (Индия).
 Индия — район во Львове.
 Индия (ок. 1990—2009) — кошка 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.
 Индия — село в Григориопольском районе Приднестровья.
 Индия — документальный фильм режиссёра Роберто Росселлини 1959 года.
 Индия, Джонатан (род. 1996) — американский бейсболист.

См. также 
 Индостан — полуостров
 Индостанская плита, Индия — тектоническая плита
 Бхарата — название Древней Индии на древнеиндийском языке, а также современной Республики Индии на языке хинди
 Древняя Индия
 Индийский Союз
 Ост-Индия
 Вест-Индия
 Большая Индия
 Голландская Ост-Индия — историческое название Индонезии
 Регионы современной Республики Индии:
 Северная Индия
 Восточная Индия
 Северо-Восточная Индия
 Западная Индия
 Южная Индия
 Колонии европейских держав в Южной Азии:
 Британская Индия
 Португальская Индия
 Французская Индия
 Голландская Индия
 Датская Индия